A Nofernoferuaton  (nfr-nfr.w-ỉtn; „Aton legszebbje”, szó szerint: „Aton szépeinek szépe”) ókori egyiptomi név, melyet az Amarna-korban viselt legalább két személy.

 Nofertiti, Ehnaton felesége az 5. uralkodási év körül felvette ezt a nevet, innentől Nofernoferuaton Nofertitiként említik.
 Nofernoferuaton a neve annak a társuralkodónak, aki Ehnatonnal együtt uralkodott annak utolsó éveiben. Mivel uralkodói neve (Anhetheperuré) Ehnaton másik társuralkodója, Szemenhkaré uralkodói nevének (Anhheperuré) női változata, egy időben feltételezték, hogy Nofertiti azonos Szemenhkaréval. Mostanra bebizonyosodott, hogy Anhheperuré és Anhetheperuré két különböző személy; előbbi Szemenhkaréval azonos, utóbbi pedig az amarnai királyi család egyik nőtagja, talán Nofertiti vagy valamelyik lánya.
 Nofernoferuaton Ta-serit Ehnaton és Nofertiti hat lánya közül a negyedik.

Amarna-kor
Ókori egyiptomi nevek